Le nom Fiona a été utilisé pour nommer plusieurs cyclones tropicaux dans le monde :

Atlantique nord 

 Tempête tropicale Fiona en 2010, une tempête tropicale désorganisée qui s'est déplacée dans l'Atlantique central sans menacer les terres ;
 Tempête tropicale Fiona de 2016, une faible système qui a vécu toute sa vie en mer ;
 Ouragan Fiona de 2022, un ouragan majeur qui a traversé les Antilles puis a tourné vers les Bermudes et les provinces de l'Atlantique du Canada.

Région australienne 

 Cyclone Fiona (1971), un violent cyclone tropical qui a touché terre sur la côte nord de l'Australie ;
 Cyclone Fiona-Gwenda (1974), considéré initialement comme deux tempêtes distinctes mais réanalysé plus tard comme une seule ;
 Cyclone Fiona (2003) a laissé des précipitations importantes sur la côte ouest de l'Australie.

Océan Indien sud-ouest 
 Dépression tropicale Fiona (1998), faible cyclone tropical qui est passé au large de Madagascar.

Tempête tropicale homonyme